Färber oder Faerber steht für:
 Färber, befasst sich mit dem Färben von Stoffen und Ledern, siehe Färben
 Färber (Familienname) (Faerber), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Die Färberin, Hauptfigur in der Oper Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal
 Färber, Freund von Elias Canetti in seinem Buch Die gerettete Zunge Geschichte einer Jugend
 Der Färber und sein Zwillingsbruder, Stück von Johann Nestroy (1840)
 Färber-Ginster und Färber-Eiche, natürliche Färbmittel

Siehe auch:
 Ferber
 Farber
 Tinctorius